Camp Island – wyspa w Archipelagu Arktycznym,  w Kanadzie
 Camp Island – wyspa w Australii Zachodniej